John Hynes est un nom pouvant désigner:

 (1875-1949), professeur d'archéologie irlandais
 (1897-1970), maire américain de Boston
 (1920-2013), joueur américain de soccer
 (né en 1975), joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1979), joueur australien de football australien
, joueur australien de rugby

Voir aussi

Hynes, Jack